Quintus Granius är ett namn som burits av flera romare:

* Quintus Granius, romersk härold, känd för sin kvickhet
 Quintus Granius, romersk politiker, anhängare av Marius
 Quintus Granius, romersk politiker, åklagare i rättegången mot Lucius Calpurnius Piso